Кастильоне-деи-Пеполи () — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Болонья.

Население составляет 5957 человек (2008 г.), плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 66 км². Почтовый индекс — 40035. Телефонный код — 0534.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Ножан-сюр-Марн, Франция

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it//

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта  
 Национальный институт статистики  
 http://www.istat.it/english/